Afareus (gr.  Aphareús,  Apharéas, łac. Aphareus) – w mitologii greckiej król Mesenii.

Pochodził z Messeny. Uchodził za syna Perieresa i jego żony Gorgofony. Był mężem Arene oraz ojcem Idasa i Linkeusa, jak również Pisosa.

Drzewo genealogiczne Afareusa

Potomkowie Afareusa

Przypisy

Bibliografia 
 

Królowie w mitologii greckiej